Pontins Open — профессионально-любительская серия нерейтинговых снукерных турниров, которая состоит из весеннего и осеннего розыгрышей («фестивалей»). Pontins Open не входит в календарь мэйн-тура.

История 

Pontins Open начал разыгрываться в начале 1970-х как дополнительный турнир для профессионалов и любителей. Все матчи проходили в снукерном центре Pontins (Престатин, Уэльс). Первоначально серия состояла только из весеннего турнира, а в 1981 году был введён и осенний розыгрыш Pontins Open; но именно весенний фестиваль до сих пор считается наиболее важным. Турнир известен тем, что в нём могли принимать участие как самые сильные профессионалы или любители, так и обычные зрители.

Задачей этого соревнования было привлечь как можно больше простых игроков к снукеру, а также подготовить профессионалов к началу нового сезона. Первый турнир был проведён в 1974 году; в нём приняли участие несколько профессионалов. Также были проведены юниорские, женские и ветеранские турниры Pontins.

Формат игры был таков, что если матч проходит между профессиональным снукеристом и любителем, то первый должен в каждом фрейме давать фору своему сопернику в 25 очков (количество этих очков со временем несколько раз менялось). Таким образом, любители получали дополнительный шанс победить известных игроков.

Поначалу в Pontins Open играли почти все известные профессионалы, однако, когда количество турниров мэйн-тура увеличилось и им предоставилось больше практики, всё меньше и меньше снукеристов топ-уровня стали принимать участие в нём. Тем не менее, ещё в 1990-х победителями различных фестивалей становились такие игроки, как Марк Уильямс, Кен Доэрти, Майк Халлетт и другие. А в 2003-м чемпионом весенней серии стал 13-летний Джадд Трамп (он стал самым юным победителем этого соревнования).

С 1974 по 2000 года также проводился похожий турнир Pontins Professional, однако в нём играли только профессионалы.

Победители 

Все матчи проводятся в центре Pontins в Престатине. Спонсор турнира — местная компания Pontins.

Весенняя серия

Осенняя серия

Примечания

Ссылки 

 Информация о турнире в Архиве снукера Криса Тёрнера 

Снукерные турниры в Великобритании